Драгоман — слово, имеющее следующие значения:

 Драгоман — ранее должность переводчика в странах Востока.
 Драгоман (город) — город в Болгарии.
 Драгоман (община) — община в Болгарии.
 Драгоман — железнодорожная станция в Болгарии.
 Драгоман — футбольный клуб в Болгарии.
 Драгоманский монастырь — руины средневекового архитектурного комплекса в Болгарии.
 Драгоманское болото — карстовое образование в Болгарии.
 Драгоман — читалище в Болгарии.
 Драгоман — ледник в Антарктике.
 Дьёрдь Драгоман — венгерский писатель и переводчик.

См. также 

 Драгомановка
 Драгоманов
 Драгомани